Desviación es un término que puede referirse a:

 Desviación social, conducta considerada discordante con las normas sociales establecidas.
 Desviación sexual, conducta sexual considerada discordante con las normas sociales establecidas.
 Desviación de poder, ejercicio por un órgano de la Administración Pública de sus competencias para fines u objetivos distintos de los que sirvieron de supuesto para otorgarle esas competencias, pero amparándose en su legalidad formal.

 Desviación como concepto estadístico, que se refiere a cualquiera de las siguientes medidas de dispersión:
 Desviación media
 Desviación estándar